Jean Landry peut désigner :

 Jean Baptiste Octave Landry de Thézillat (1826-1865), médecin et neurologue français ;
 Jean Landry (1875-1940), ingénieur et professeur suisse ;
 Jean Landry (1948- ), homme politique québécois ;
 Jean Landry (1953- ), joueur de hockey sur glace québécois.